Коломнин — фамилия. Известные носители:

 Коломнин, Алексей Петрович (1848—1900) — присяжный поверенный, юрисконсульт Государственного дворянского банка.
 Коломнин, Дмитрий Дмитриевич (1851—?) — генерал-майор, командующий 1-й бригады 3-я кавалерийская дивизия Российской империи в 1904—1908 годах.
 Коломнин, Пётр Петрович (1849—1915) — заведующий типографией А. С. Суворина «Новое время», автор справочников по типографскому делу, переводчик.
 Коломнин, Сергей Петрович (1842—1886) — российский хирург, профессор Императорской медико-хирургической академии.

См. также 
 Коломнины — дворянский род.
 Коломин
 Коломна
 Коломенский